Katzenstein steht für:

Berge:
 Katzenstein (Oberösterreichische Voralpen) (etwa ), in den Alpen am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Katzenstein (Ostrong) (), Nebengipfel des Großen Peilsteins bei Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Katzenstein (Schönberg)  im Bayerischen Wald südwestlich von Schönberg in Niederbayern
 Katzenstein (Pobershau) (etwa ), Felsklippe im Erzgebirge bei Pobershau (Marienberg), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Katzenstein (Affalter) (), im Westerzgebirge bei Affalter (Lößnitz), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Katzenstein (Oberpfälzer Wald) (), im Oberpfälzer Wald bei Gleiritsch, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Katzenstein (Rhön) (), in der Rhön bei Brunnhartshausen, Wartburgkreis, Thüringen
 Katzenstein (früher Kirschenwald; , durch Basaltabbau wohl verringert), im Knüll, nördlich von Weißenborn, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Katzenstein (Habichtswald) (etwa ), im Habichtswälder Bergland bei Dörnberg, Landkreis Kassel, Hessen
 Katzenstein (Waldeck) (), am Edersee bei Waldeck (Stadt), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Katzenstein (Merkenbach) (), im Dill-Westerwald bei Herborn-Merkenbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Katzenstein (Bad Wildungen), im Kellerwald bei Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Katzenstein (Hattingen), bei Blankenstein, Hattingen, Nordrhein-Westfalen

Burgen:

Ortschaften:
 Katzenstein (Dischingen), Gemeindeteil von Dischingen, Baden-Württemberg
 Katzenstein (Harburg), Stadtteil von Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Katzenstein (Osterode am Harz), Stadtteil von Osterode am Harz, Niedersachsen

Landschaften:
 Naturschutzgebiet Alte Ruhr-Katzenstein, NSG in Nordrhein-Westfalen

Katzenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Katzenstein (1915–2000), deutscher Psychologe und Widerstandskämpfer
 Bernd Katzenstein (* 1940), deutscher Publizist und Journalist
 Dietrich Katzenstein (1923–2008), deutscher Jurist
 Edgar Katzenstein (1879–1953), deutscher Ruderer
 Ernst Katzenstein (1897–1989), deutscher Rechtsanwalt und Zionist
 Ernst-Ulrich Katzenstein (1936–2020), Schweizer Pfarrer, Journalist und Politiker
 Hermann Katzenstein (* 1969), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Juan Carlos Katzenstein (1925–2018), argentinischer Diplomat
 Julius Katzenstein, Geburtsname von Josef Kastein (1890–1946), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Kurt Katzenstein (später Kurt Kaye; 1895–1984), deutsch-südafrikanischer Pilot und Unternehmer
 Leopold Katzenstein (1843–1915), US-amerikanischer Schiffbauer und Ingenieur
 Louis Katzenstein (1824–1907), deutscher Maler
 Mary Fainsod Katzenstein (* 1945), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Moritz Katzenstein (1872–1932), deutscher Mediziner
 Nettie Sutro-Katzenstein (1889–1967), Schweizer Historikerin
 Peter Katzenstein (* 1945), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

 Robert Katzenstein (1928–2006), deutscher Ökonom
 Sally Katzenstein, Geburtsname von Franz Korwan (1865–1942), deutscher Maler
 Simon Katzenstein (1868–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Uri Katzenstein (1951–2018), israelischer bildender Künstler, Bildhauer, Musiker 

 Walther Katzenstein (auch Walter Katzenstein; 1878–1929), deutscher Ruderer
 Willy Katzenstein (1874–1951), deutscher Jurist, Politiker (DDP), leitende Persönlichkeit des liberalen Judentums in Westfalen
 Xenia Katzenstein (* 1943), österreichische Schauspielerin

Katzensteine steht für:
 Katzensteine, Felsformation bei Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Lagersteine in einer Windmühle

Siehe auch:
 Raab-Katzenstein-Flugzeugwerke, deutscher Flugzeughersteller
 Catzenstein
 Katzstein